Schrupp ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Schrupp (* 1964), deutsche Journalistin, Politikwissenschaftlerin und Philosophin
 Ernst Schrupp (1915–2005), freikirchlicher Theologiedozent